Altaisk kan syfta på:

 Altaiska språk – en omstridd språkfamilj
 Altaiska – ett nordligt turkspråk
 Altajer – en etnisk grupp av turkiskt folk

Se även
 Altaj (olika betydelser)